Захаркино — село в Сергиевском районе Самарской области, административный центр сельского поселения Захаркино.

География 
Находится на берегу реки Захарка на расстоянии примерно 25 километров по прямой на юго-восток от районного центра села Сергиевск.

История
Село основано в 1757 году мордовскими переселенцами. В советский период работали колхозы им. Горького, им. Тельмана, им. Жданова и им. Куйбышева. В поселении проживал Герой Советского союза Сальников Алексей Степанович..

Население 
Постоянное население составляло 578 человек (русские 76%) в 2002 году, 563 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Сергиевского района